Beowulf – poema epico anglosassone databile circa alla metà dell'VIII secolo
 Beowulf – nome dell'eroe che dà il nome all'omonimo poema
 Beowulf – film del 1998 diretto da Graham Baker
 Beowulf – sistema di calcolo parallelo basato su cluster di personal computer collegati tramite reti informatiche standard
 Beowulf – videogioco di genere avventura grafica
 Beowulf – gioco da tavolo di Reiner Krizia
 Beowulf & Grendel – film del 2005 diretto da Sturla Gunnarsson
 La leggenda di Beowulf (Beowulf) – film di Robert Zemeckis del 2007
 38086 Beowulf – asteroide scoperto nel 1999
 Operazione Beowulf – nome in codice dell'operazione tedesca per l'occupazione delle isole di Hiiumaa e Saaremaa durante la seconda guerra mondiale